Alife – comune italiano della Campania
 A-life – abbreviazione di Artificial life, ovvero Vita artificiale
 Alife – singolo di Aaron Smith del 2014